Законодательная комиссия кнессета ( — Ваадат ха-хука, хок у-мишпат) — постоянная комиссия кнессета, занимающаяся вопросами права, законодательства и конституции в Израиле.

Информация о комиссии 
Комиссия была создана в 1949 году, во время каденции кнессета 1-го созыва, первым её председателем стал Нахум Нир. В настоящее время её возглавляет депутат Давид Ротем от фракции «Наш дом Израиль».

Члены комиссии (на 3 марта 2012 года): Дорон Авиталь, Михаэль Бен-Ари, Ицхак Герцог, Дани Данон, Ури Маклев, Авраам Михаэли, Ури Орбах, Йоханан Плеснер, Хана Сауид, Ахмед Тиби, Ципи Хотовели и Кармель Шама.

Председатели комиссии 
 Нахум Нир (кнессет 1-го созыва, кнессет 3-го созыва, кнессет 6-го созыва)
 Моше Унна (кнессет 2-го созыва, кнессет 3-го созыва, кнессет 5-го созыва)
 Зерах Вархафтиг (кнессет 3-го созыва, кнессет 4-го созыва, кнессет 8-го созыва)
 Ицхак Рафаэль (кнессет 6-го созыва)
 Шломо-Исраэль Бен-Меир (кнессет 7-го созыва)
 Йосеф Гольдшмидт (кнессет 7-го созыва)
 Давид Гласс (кнессет 9-го созыва)
 Элиэзер Кулас (кнессет 10-го созыва, кнессет 11-го созыва)
 Уриэль Лин (кнессет 12-го созыва)
 Давид Цукер (кнессет 13-го созыва)
 Шауль Яалом (кнессет 14-го созыва)
 Ханан Порат (кнессет 14-го созыва)
 Амнон Рубинштейн (кнессет 15-го созыва)
 Офир Пинес-Паз (кнессет 15-го созыва)
 Михаэль Эйтан (кнессет 15-го созыва, кнессет 16-го созыва)
 Менахем Бен-Сасон (кнессет 17-го созыва)
 Давид Ротем (кнессет 18-го созыва)

Ссылки 
 Информация о комиссии на сайте кнессета  
 История комиссии на сайте кнессета 

Комиссии кнессета
Право Израиля